Moca  est un nom propre et un sigle.

Toponyme 
 Moca, ville et chef-lieu de la province d'Espaillat en République dominicaine.
 Moca, municipalité de l'île de Porto Rico.
 Moča, village de Slovaquie.

Sigle 

Acronyme du Mois des Cultures d'Afrique, il deviendra par la suite le Movement Of Creatives Africas, initié par le forum des cultures d'Afrique et des diasporas.
 Montreal Cognitive Assessment, un test d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d'une personne.
 Acronyme du musée d'art contemporain de Los Angeles (en anglais ).

Biologie 
 Moca, un genre de lépidoptères.

Voir aussi 
 Moca-Croce en Corse
 Museum of Comic and Cartoon Art (MoCCA), musée américain consacré à la bande dessinée
 Musée d'art contemporain de Toronto
  (homonymie)
  (homonymie)
 Montgaillard/Culture/Arts, site culturel à La Réunion
MOCA - Movement Of Creatives Africas

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités